Antwone Fisher est un producteur et scénariste américain.
 Antwone Fisher est un film américain réalisé par Denzel Washington en 2002.